Urbán Tibor (1960) festő, grafikus, képzőművész
Urbán Tibor (1974) színművész
Urbán Tibor (1975) mesterszakács